— японский политический деятель. Член либерально-демократической партии (ЛДП), до 2011 года входил в Хэйсэй-Кэнкюкай — партийную фракцию ЛДП, возглавляемую . Занимал посты министра обороны и министра сельского хозяйства. В 2012—2014 годах занимал должность генерального секретаря ЛДП.

Биография 
Сигэру Исиба родился в префектуре Тоттори, губернатором которой являлся его отец. В 1979 году он окончил университет Кэйо. После этого работал в банке «Mitsui Bank».

С 26 сентября 2007 по 1 августа 2008 года Исиба занимал пост министра обороны в правительстве, возглавляемом Ясуо Фукудой. Исиба стал вторым после Нобутаки Матимуры членом кабинета Фукуды, который заявил, что верит в существование НЛО.

В 2008 году Исиба баллотировался на пост президента ЛДП, но проиграл Таро Асо. 24 сентября 2008 года Исиба был назначен министром сельского хозяйства.

В 2012 году Исиба повторно баллотировался на пост президента ЛДП, но снова проиграл. 27 сентября 2012 года он был назначен генеральным секретарём ЛДП.

В ноябре 2013 года Исиба заявил, что протесты против проекта закона о государственной тайне, являются «актами терроризма».

Примечания 

Министры сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии
Министры обороны Японии
Члены Палаты представителей Японии
Члены Либерально-демократической партии (Япония)
Выпускники Университета Кэйо